Боривој Сембера (Загреб, 18. јун 1918 — Иннсбруцк, 19. новембар 1981) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1954. || Концерт || Шеф сале
|-
| 1955. || Јубилеј господина Икла || Др Михајло Мики Лауфер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Гост на забави
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње || Полицајац
|-
| 1973. || Горчина у грлу (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || -{Allegro con brio}- || Водитељ
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || Кувар
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Директор хотела „New Yorker”
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Само једном се љуби || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1918.
Умрли 1981.
Загрепчани
Хрватски глумци
Југословенски глумци